

Нурминське сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел
 Нурминське сільське поселення — сільське поселення, Тосненський район, Ленінградська область